Stawy Mokrzańskie w Toruniu – stawy w Toruniu.

Lokalizacja 
Stawy znajdują się w centralnej części dzielnicy Mokre, przy ul. Świętopełka i Trasie Średnicowej Północnej im. Prezydenta Władysława Raczkiewicza.

Historia 

Stawy powstały na początku lat 70. XX w. w związku z budową Osiedla Hanki Sawickiej – początkowo znajdował się tu niezagospodarowany, czarnoziemny teren. Następnie ziemie zostały wykopane i wykorzystane do ugruntowania terenu, na którym powstawało osiedle, a wykopane miejsce zostało zalane wodą z okolicznych kolektorów wodnych. W 2015 roku, w związku z budową Trasy Średnicowej Północnej, stawy zostały rekultywowane, a otaczający je teren został wzbogacony o małą architekturę.

W 2019 roku władze miasta planują ponowną rekultywację zbiorników, tym razem metodą bioutylizacji i bioremediacji.

Charakterystyka 
Stawy o powierzchni 0,172 ha i 0,318 ha są okresowo przepływowe, zasilane wodami z odwodnienia sąsiednich terenów poprzez rów M-2, w tym wodami opadowymi i roztopowymi. Otoczone są one drzewostanem, krzewami oraz roślinami nabrzeżnymi. Stawy są także siedliskiem ptactwa wodnego i miejscem wylęgu wielu gatunków płazów.

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy
 Powodzie i regulacja Wisły w Toruniu
 Transport i infrastruktura rzeczna w Toruniu

Przypisy 

Jeziora w Toruniu